Ихлас — турецкое информационное агентство.
 Мечеть Ихлас — мечеть в городе Уфе, Республика Башкортостан